Центральная ассоциация адвокатов Ирана (Kānun-e Vokalā-ye Dādgostari-ye Markaz) является центральной ассоциацией адвокатов Ирана, расположенной в Тегеране . Это самая большая ассоциация адвокатов в Иране, несущая ответственность за центральную провинцию наряду с шестью другими. В его состав входят более 20 000 юристов. С 1968 года он является членом Международной ассоциации юристов. Как и другие 15 региональных ассоциаций адвокатов в Иране, Центральная ассоциация адвокатов контролируется Союзом ассоциаций адвокатов Ирана.

История 
Ассоциация адвокатов Ирана была основана в 1915 году под надзором судебной системы страны. В 1937 году статья 18 Закона об адвокатуре наделяла Коллегию адвокатов «правосубъектностью», что делало ее номинально независимой, по крайней мере, в финансовых вопросах; однако он все еще оставался в подчинении Министерства юстиции. Полная независимость не будет достигнута до 1953 года. В то время премьер-министр д-р Мохаммад Мосаддек, сам адвокат по профессии, 26 февраля 1953 года подписал «Билль о независимости Ассоциации адвокатов Ирана», и эта дата ежегодно отмечается Ассоциацией адвокатов по сей день. Согласно этому закону совет директоров Ассоциации адвокатов должен был выбираться без участия Министерства юстиции; аналогичным образом, ему было предоставлено право выдавать и отзывать лицензии на занятие юридической деятельностью без вмешательства Министерства юстиции. Наконец, Ассоциация адвокатов не получит никаких средств от правительства; скорее, адвокаты сами оплачивали бы его расходы. Ассоциация адвокатов продолжала функционировать таким образом до исламской революции 1979 года.

Новая Исламская Республика, основанная на законах шариата, рассматривала Ассоциацию адвокатов как источник оппозиции для своей революционной повестки дня. Так, в 1980 году был принят Закон об очищении Ассоциации адвокатов, закрывший Ассоциацию адвокатов. Большинство членов его совета директоров были арестованы и заключены в тюрьму, а рядовым юристам, которых обвиняли в пропаганде «подрывных» идей, были отозваны их юридические лицензии. В 1984 году Ассоциация адвокатов была восстановлена — под надзором Министерства юстиции — из-за международного давления. Тем не менее, он был фактически закрыт снова с 1991 по 1997 год, когда реформист Мохаммад Хатами был избран президентом. Однако и в 1997 году был принят Закон об условиях получения лицензии адвоката, который существенно ужесточил судебный контроль над выборами совета директоров Ассоциации адвокатов. Это привело к тому, что, когда в 1998 году состоялись следующие выборы в коллегию адвокатов, почти половина кандидатов была дисквалифицирована Высшим дисциплинарным судом.

Обязанности 
 Предоставление лицензий кандидатам, отвечающим требованиям законодательства.
 Управление делами, касающимися представительства судебной власти и надзора за действиями адвокатов и работодателей.
 Расследование нарушений и дисциплинарное преследование адвокатов и судебных работников со стороны прокуратуры и дисциплинарного суда адвокатов.
 Судебная помощь.
 Предоставить инструменты для научного и практического развития юристов.

Примечания 

Организации Ирана